Матчи претендентов 1991–1993 – турнир, проводившийся по олимпийской системе для определения соперника чемпиона мира Гарри Каспарова в матче за звание чемпиона мира. 
Участвовали 15 шахматистов: участник матча
за звание чемпиона мира по шахматам 1990 Анатолий Карпов (СССР/Россия), финалист матчей претендентов Ян Тимман (Нидерланды), полуфиналисты предыдущих матчей претендентов Артур Юсупов (СССР/Россия) и Джонатан Спилмен (Великобритания) и 11 шахматистов, отобравшихся через межзональный турнир в Маниле, впервые проходивший по швейцарской системе: Борис Гельфанд (СССР/Белоруссия), Василий Иванчук (СССР/Украина), Вишванатан Ананд (Индия), Найджел Шорт (Великобритания), Дьюла Сакс (Венгрия), Виктор Корчной (Швейцария), Роберт Хюбнер (Германия), Предраг Николич (Югославия/Босния и Герцеговина), Леонид Юдасин (СССР/Израиль), Сергей Долматов (СССР/Россия) и Алексей Дреев (СССР/Россия).
Победителем турнира стал британец Найджел Шорт, который, вместе с Каспаровым, отказался от участия в матче под эгидой ФИДЕ и основал конкурирующую ПША.

Участники 

¹) даны на январь 1991 года

Турнирная сетка

Таблицы матчей

1/8 
Матчи 1/8 финала состояли из восьми партий (в случае ничьей в матче игрались по две партии в быстрые шахматы до тех пор, пока не будет выявлен победитель). Анатолий Карпов не играл в них на правах участника предыдущего матча за звание чемпиона мира. Матчи 1/8 финала проходили в Сараево (Тимман-Хюбнер и Гельфанд-Николич), Вейк-ан-Зе (Корчной-Сакс и Юсупов-Долматов), Риге (Иванчук-Юдасин), Лондоне (Шорт-Спилмен и Мадрасе (Дреев-Ананд).

Четвертьфинал

Полуфиналы

Финал 

Матчи претендентов
Шахматные турниры